Nula, broj
Nula (jezero)
Nula (glazbeni sastav)
Nula, zaseok u Đelilovcu, Podkraj (Travnik, BiH)